Giuseppe Longhi (1694-1756) – religioso francescano conventuale italiano, proclamato Servo di Dio
 Giuseppe Longhi (1766-1831) – incisore e pittore italiano, esponente del Neoclassicismo